Zen+ — кодовое имя для микроархитектуры процессоров AMD, которая пришла на смену Zen. В рамках поколения Zen+ продукты были переведены на 12-нм 12LP техпроцесс (GlobalFoundries).

Микропроцессоры Zen+ имеют немного более высокие тактовые частоты и более низкое энергопотребление. При этом изменений в микроархитектурных подсистемах декодирования и исполнения инструкций не производилось.

Изменения в микроархитектуре включают:
 улучшенную регулировку тактовой частоты в зависимости от нагрузки
 улучшения латентности L2 кэша и памяти.

На рынке микропроцессоры этой микроархитектуры появились 19 апреля 2018 года.

Свойства 

Процессоры с микроархитектурой Zen+ изготавливаются фабрикой GlobalFoundries по процессу 12нм, который представляет собой оптимизацию 14-нм процесса GlobalFoundries  14LPP, использовавшегося для процессоров на базе ядра Zen. Между процессами были произведены лишь незначительные изменения правил проектирования. Это означает что размеры кристалла для продуктов Zen и Zen+ совпадают, так как AMD предпочла увеличить пустое пространство между отдельными, чуть меньшими по размеру транзисторами в целях улучшения энергоэффективности и уменьшения тепловой плотности, отказавшись от полного перепроектирования интегральной схемы в физически более компактный кристалл. Такая оптимизация техпроцесса позволила ядрам Zen+ достичь более высоких тактовых частот и снизить потребление энергии по сравнению с продуктами на основе Zen, хотя в Zen+ производились лишь незначительные изменения самой микроархитектуры. Известно про изменение регуляции частот в зависимости от нагрузки, уменьшение задержек доступа к кэш-памяти и оперативной памяти, увеличение пропускной способности кэш-памяти, улучшенную поддержку отдельных частотных решений памяти DDR4 SDRAM.

Zen+ улучшает регулирование частоты отдельных ядер на основе загрузки ядер и температур процессора. Эти изменения названы Precision Boost 2 и XFR2 (eXtended Frequency Range 2), представляя собой развитие первого поколения таких технологий из Zen. Ранее в Zen опция XFR давала от 50 до 200 МГц прироста тактовой частоты с шагом в 25 МГц свыше максимальных частот Precision Boost clocks. Для Zen+ опция XFR2 не указывается как отдельный модификатор скорости, а передает данные о температуре, мощности и свойствах тактового сигнала в алгоритм Precision Boost 2 для автоматической подстройки частот и мощности  в динамическом режиме. На данной микроархитектуре была понижена латентность кэшей. Если ранее латентность кэша L2 составляла 17 тактов, то на Zen+ требуется 12 тактов для доступа к L2 кэшу. Примерная латентность L3 снизилась с 40 до 35 тактов у Zen+.

Суммарно изменения в Zen+ приводят к примерно 3% приросту в параметре IPC по сравнению с Zen. Также на 6% выше тактовые частоты и суммарно происходит 10% прирост производительности.

Процессоры

Примечания 

Микропроцессоры фирмы AMD
Многоядерные процессоры
Микроархитектуры AMD